Hechtlinge ist:

eine Sammelbezeichnung für verschiedene Killifische, siehe Eierlegende Zahnkarpfen#Unterteilung
ein Trivialname für die mit den Killifischen nicht verwandte Fischordnung der Galaxien

Siehe auch:
Forellenhechtlinge (die nur zum Teil zu den Hechtlingen gehören)